Santalucia – cognome italiano
 Teatro Kursaal Santalucia – teatro di Bari